Немодлин () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опольский повят (силезский), Опольское воеводство. Население — 13 908 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бженчковице
 Госцеёвице
 Гура
 Грабин
 Граче
 Гродзец
 Ячовице
 Якубовице
 Красна-Гура
 Липно
 Магнушовице
 Магнушовички
 Михалувек
 Молестовице
 Пётрова
 Радошовице
 Роги
 Рошковице
 Рутки
 Жендзивоёвице
 Сады
 Сарны-Вельке
 Соснувка
 Шидловец-Слёнски
 Тарница
 Тлусторембы
 Выдровице

Соседние гмины 
 Гмина Домброва
 Гмина Гродкув
 Гмина Левин-Бжески
 Гмина Ламбиновице
 Гмина Ольшанка
 Гмина Скорошице
 Гмина Туловице

Ссылки 
 Официальная страница 

гмины Опольского воеводства
Опольский повет Опольского воеводства